Karajew (, auch englisch transkribiert Karaev) ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Taimurasowitsch Karajew (* 1977), ossetischer Sumōringer, Armdrücker und MMA-Kämpfer
 Georgi Nikolajewitsch Karajew (1891–1984), sowjetischer Generalmajor 
 Dschuma Durdy Karajew (1910–1960), turkmenischer Politiker
 Ruslan Saweljewitsch Karajew (* 1983), ossetischer Kickboxer

Siehe auch:
 Qarayev